ИЗТМ — сокращённое название ряда заводов тяжёлого машиностроения в России.

Иркутский завод тяжёлого машиностроения — в Иркутске;
Ишимбайский завод транспортного машиностроения — в Ишимбае.